Une tireuse de plan, en dessin technique et architectural, était un appareil qui permettait de reproduire un grand nombre de plans sur base d'un original dessiné sur Papier calque
 Une tireuse est un appareil permettant de servir de la bière ou du vin lorsque le liquide est contenu est contenue dans un fût ou un foudre.
 Une tireuse est un appareil avec lequel on produit des duplicata d'un film fotochimique cinématographique.
 Une tireuse numérique est un appareil permettant d'imprimer des photographies numériques.
 Une tireuse est une sportive pratiquant le tir sportif.

Voir aussi 
Tirette